Stubblefield ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Stubblefield (1943–2017), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Dana William Stubblefield (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Frank Stubblefield (1907–1977), US-amerikanischer Politiker aus Kentucky
 Hartford W. Stubblefield (1909–1935), US-amerikanischer Boxer und Autorennfahrer
 James Stubblefield (Cyril James Stubblefield; 1901–1999), britischer Paläontologe und Geologe
 John Stubblefield (1945–2005), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Nathan Stubblefield (1860–1928), US-amerikanischer Erfinder und Melonenfarmer